Qianfodong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianfodong (fornlämning i Kina), Gansu, 
 Qianfodong Yizhi, fornlämning, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar